Majo steht für:

 Mayonnaise, umgangssprachlich

Majo oder Majó ist der Familienname folgender Personen:
 Giuseppe de Majo (1697–1771), italienischer Komponist und Kapellmeister
 Gian Francesco de Majo (1732–1770), italienischer Komponist
 Fred Majo, (1880–1954), Pseudonym des österreichischen Regisseurs Joe May
 Ernest Majo (1916–2002), deutscher Komponist, Dirigent, Musiker und Musikpädagoge
 Nina Di Majo (* 1975), italienische Filmschaffende
 Zoltán Majó (* 1970), ungarischer Wirtschaftswissenschaftler

Siehe auch:
 Maillot
 Maio (Begriffsklärung)
 Majoe
 Mayaud
 Mayo
 Majos